Грауденц ():

 Грауденц — немецкое название польского города Грудзёндз
 Грауденц, Джон (1884—1942) — немецкий коммунист и антифашист

См. также 
 Лёгкие крейсера типа «Грауденц»